

Localités

Forel est une localité de la commune suisse d'Estavayer dans le canton de Fribourg.
Forel est une commune suisse du canton de Vaud.
Forel-sur-Lucens est une localité de la commune de Lucens dans le canton de Vaud.

Personnalités

Alexis Forel (1852-1922) est un chimiste et graveur suisse.
Armand Forel (1920-2005) est un médecin et homme politique suisse, fils d'Oscar et petit-fils d'Auguste.
Auguste Forel (1848-1931) est un psychiatre, entomologiste et neuroanatomiste suisse.
François-Alphonse Forel (1841-1912) est un médecin et professeur suisse, qui a fait  des recherches sur le lac Léman.
Oscar Forel (1891-1982) est un psychiatre suisse, fils d'Auguste.
Pierre Forel (1795-1872), homme politique français.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme